

Patronyme 

 Roland Alibert de Falconnet (1917-1944), résistant français.

Toponyme 

 Maison Falconnet, monument historique français de Pérouges ;
 Maison Thevenet-Falconnet, monument historique français de Pérouges.